

Cinema 
 Nata libera (Born Free) – film del 1966 diretto da James Hill

Letteratura 
 Nata libera (Born Free) – romanzo di Joy Adamson del 1960

Musica 
 Born Free  – brano musicale della colonna sonora di Nata libera del 1966
 Born Free  – album di Andy Williams del 1967
 Born Free  – album di Milt Jackson del 1968
 Born Free  – album di Kid Rock del 2010
 Born Free  – singolo di Kid Rock del 2010, dall'album omonimo
 Born Free  – singolo di M.I.A. del 2010, dall'album Maya

Televisione 
 Nata libera (Born Free) – serie televisiva statunitense
 Nato libero (Born Free) – episodio della prima stagione di Dexter
  – serie anime del 1976